Příjmení Culbertson nosí více významných osobností:

 Brian Culbertson (* 1973) – americký hudebník
 Frank Culbertson (* 1949) – americký astronaut
 William Wirt Culbertson (1835–1911) – americký politik